Jumper (film) – film science-fiction z 2008 roku
 Citroën Jumper – samochód
 Jolly Jumper – koń Lucky Luke'a

Zobacz też:
 zworka (en. jumper)